Dobeno (gmina Brežice)
 Dobeno (gmina Mengeš)